Obshtina Maritsa kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Obsjtina Simeonovgrad, kommun, Chaskovo, 
 obsjtina Maritsa, kommun, Plovdiv, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar